

Abréviation 
Doc est une abréviation qui peut signifier :
 Doc, une abréviation du titre docteur qui peut signifier
 médecin ou
 titulaire d'un diplôme universitaire de troisième cycle (doctorat) ;
 .doc, une abréviation de document, une extension de nom de fichier.

Acronyme 
DOC est un acronyme qui peut signifier :
 Dissolved organic carbon (en français, carbone organique dissous) ;
 Denominação de Origem Controlada (en français, appellation d'origine contrôlée portugaise) ;
 Denominazione di origine controllata, (en français, appellation d'origine contrôlée italienne) ;
 desoxychloro, un nom donné au psychotrope psychédélique 4-chloro-2,5-diméthoxyamphétamine ;
 désoxycorticostérone, une hormone stéroïdienne de la classe des minéralocorticoïdes ;
 Duel of Champions, un jeu de cartes à collectionner.

Patronyme 

 Paul Bùi Van Ðoc, un prélat catholique vietnamien, évêque de My Tho et d'Hô-Chi-Minh-Ville.

Toponyme 

 Dóc, village et une commune de Hongrie.

Nom ou surnom 
Doc peut aussi désigner :
 Doc Gynéco (né en 1974), un rappeur français ;
 Doc Holliday (1851-1887), un participant de la fusillade d'O.K. Corral ;
 Doc Mailloux, un psychiatre québécois ;
 Doc Rivers (né en 1961), un joueur et entraineur de basket américain ;
 Doc Searls, un journaliste online, auteur de The Cluetrain Manifesto ;
 Doc Seven, un vidéaste éducatif français ;
 Doc Severinsen (né en 1927), un virtuose de la trompette ;
 le Doc, de son vrai nom Christian Spitz (né en 1950), un ancien animateur de Lovin' Fun sur Fun Radio ;
 The D.O.C., de son vrai nom  Tracy Lynn Curry (né en 1968), un rappeur afro-américain.

Fiction 
Dans le monde de la fiction, Doc peut désigner :
 Doc, une série télévisée avec Billy Ray Cyrus ;
 Doc, une série télévisée italienne de 2020  (titre original : Doc - Nelle tue mani) d'après une histoire vraie ;
 Doc, le chef des nains dans la version originale du film d'animation Blanche-Neige et les Sept Nains ;
 Doc Emmett Brown, un personnage de  (Retour vers le futur) ;
 Doc, un démon reptilien prenant une apparence humaine dans la série télévisée Buffy contre les vampires et d'Angel ;
 Doc Savage, un personnage de fiction populaire, créé dans les années 1930 ;
 Doc Silver, série de bande dessinée ;
 Doc (Tom Clancy's Rainbow six siege), un personnage issu du jeu vidéo de guerre  développé par Ubisoft. Il est affilié au GIGN et est titulaire d'un doctorat de médecine militaire.

Surnom
Abréviation